Кубер () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Сена і Марна.
 Кубер-Педі () — місто в центральній частині штату Південна Австралія.
 Кубер-Педі (аеропорт)
 Кубер (каган) (Kouver або Kuver) — каган (князь) оногурів та булгар, брат кагана Аспаруха, четвертий син кагана Великої Болгарії.
 15530 Кубер (15530 Kuber) — астероїд головного поясу.